Шатофор (Альпы Верхнего Прованса) — коммуна во Франции, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.
 Шатофор (Ивелин) (фр.) — коммуна во Франции, в департаменте Ивелин.